Эстер Говард (; ) — американская актриса театра и кино.

Биография 
Эстер Говард родилась 4 апреля 1892 года в городе Хелена (штат Монтана, США). К 1917 году она жила в Нью-Йорке, где начала играть на Бродвее. В конце 1920-х годов актриса решила поменять театр на кинематограф и добилась успеха и на этом поприще. К своим 38 годам, когда состоялся её кинодебют, Говард оставалась стройной и красивой, поэтому режиссёры охотно приглашали женщину в свои картины на второстепенные и эпизодические роли. В 1952 году 60-летняя актриса окончила свою карьеру и удалилась на покой.

Эстер Говард скончалась 8 марта 1965 года в Голливуде (Калифорния) от сердечного приступа. Похоронена на кладбище «Лесная поляна».

Личная жизнь 
14 октября 1919 года Говард вышла замуж за киноактёра Артура Альбертсона. 26 октября 1926 года он покончил с собой, больше актриса официально замужем никогда не была, детей у неё не было.

Работы на Бродвее 
За свою театральную карьеру длиной 12 лет (1917—1929) Говард сыграла роли в 12 бродвейских постановках.
 1917 — Дочь Евы / Eve's Daughter
 1917 — L'Elevation
 1918 — Несокрушимая жена / The Indestructible Wife
 1919 — Захотела и сделала / She Would and She Did — Жемчужина
 1920 — The Sweetheart Shop — Минерва Баттс
 1921 — Сонни / Sonny — Мадж
 1923—1924 — Полевой цветок / Wildflower — Лукреция Ла Роше
 1925 — Расскажи мне больше / Tell Me More — Джейн Уоллес
 1925—1926 —  / Sunny — Сью Уоррен
 1927 — Алле-оп! / Allez-oop
 1928 — Леди на одну ночь / A Lady for a Night — Кларисса
 1928—1929 —  / The New Moon — Клотильда Ломбасте

Избранная фильмография 
За свою кинокарьеру длиной 22 года (1930—1952) Говард снялась в 114 фильмах, 29 из которых были короткометражными, а в 51 случае она не была указана в титрах. Актриса всегда играла второстепенные и эпизодические роли с широким амплуа от скромных старых дев до глубоко аморальных преступниц, от гиперсексуальных вдов до дряхлых вредных старух, а изредка, наоборот, гламурных дам.

В титрах указана 
 1932 —  / Merrily We Go to Hell — Вай
 1932 —  / Winner Take All — Энн
 1932 —  / Rackety Rax — «сестра» Кэрри
 1934 —  / Ready for Love — тётя Айда
 1935 —  / Mary Burns, Fugitive — домовладелица
 1936 —  / Klondike Annie — Фанни Рэдлер
 1939 —  / Broadway Serenade — миссис Феллоус
 1940 — Великий Макгинти / The Great McGinty — мадам Джульетта Ла Холья
 1941 — Странствия Салливана / Sullivan's Travels — Миз Зеффи
 1942 —  / My Favorite Blonde — миссис Топли
 1942 — Приключения в Палм-Бич / The Palm Beach Story — жена Уини Кинга
 1944 — Это убийство, моя милочка / Murder, My Sweet — Джесси Флориан
 1945 — Великий Фламарион / The Great Flamarion — Клео
 1945 — Объезд / Detour — Холли, официантка
 1946 —  / A Letter for Evie — миссис Эджуотерс
 1946 —  / Dick Tracy vs. Cueball — Мерзкая Флора
 1947 — Рождённый убивать / Born to Kill — миссис Крафт
 1948 — Прикосновение бархата / The Velvet Touch — Пэнси Дюпонт
 1949 — Чемпион / Champion — миссис Келли
 1949 — Леди играет в азартные игры / The Lady Gambles — Мерзкая Леди
 1949 — Убийство / Homicide — миссис Брукер, хозяйка гостиницы
 1949 —  / The Beautiful Blonde from Bashful Bend — миссис Смидлэп
 1949 —  / Hellfire — Птичка

В титрах не указана 
 1931 —  / The Yellow Ticket — заключённая
 1932 —  / Life Begins — подруга миссис Табби
 1933 —  / Grand Slam — Мэри
 1934 —  / Cockeyed Cavaliers — служанка
 1935 —  / Death Flies East — Митци
 1935 —  / The Farmer Takes a Wife — повариха
 1937 — Взлёты и падения / Swing High, Swing Low — клиентка в салоне красоты
 1937 — Тупик / Dead End — соседка с грубым голосом
 1937 —  / Stand-In — миссис Мэк
 1938 —  / Rebecca of Sunnybrook Farm — «»
 1938 — Мария-Антуанетта / Marie Antoinette — прохожая
 1938 —  / The Texans — мадам
 1941 —  / The Lady from Cheyenne — домовладелица
 1942 — Сказки Манхэттена / Tales of Manhattan — женщина, «стреляющая» сигарету у Джо
 1943 —  / The Miracle of Morgan's Creek — Салли
 1944 —  / Once Upon a Time — клерк
 1944 —  / Idle Roomers — соседка по комнате Хейзел (к/м)
 1944 —  / The Great Moment — пациентка доктора Уэллса
 1944 —  / Hail the Conquering Hero — миссис Эверетт Дж. Нобл
 1944 —  / The Big Noise — тётя Софи
 1945 —  / Adventure — Блистер
 1946 —  / The Hoodlum Saint — пожилая зрительница
 1946 —  / The Virginian — мать студента
 1946 —  / Without Reservations — Сара
 1947 —  / Song of the Thin Man — Сэди
 1948 —  / June Bride — миссис Митчелл
 1949 — Преступный путь / The Crooked Way — хозяйка гостиницы
 1949 —  / Look for the Silver Lining — миссис Моффитт
 1950 — Не её мужчина / No Man of Her Own — владелица пансионата
 1950 — В клетке / Caged — Грейс
 1952 —  / Rose of Cimarron — Мамаша Брюс

Примечания

Ссылки 
 Эстер Говард  на сайте ''tcm.turner.com

Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Киноактрисы США